Volksraad (letteralmente "Consiglio del Popolo" in neerlandese) è il nome di organi politici istituiti in diversi luoghi e momenti storici:

 Volksraad in Sudafrica
 Volksraad delle Indie Orientali olandesi (1918)
 Volksraad della Nuova Guinea olandese (1949-1969)